Ната́лья Оле́говна Серге́ева (род. 3 мая 1976) — казахстанская каноистка-слаломистка. Участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах и Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Биография 
На Олимпийских играх 2004 года в Афинах была 23-й в гонке на одиночках и 12-й в гонках на двойках (с Эллиной Ужаховой).
Живёт в Алматы.

Наталья Сергеева на дистанции 1000 метров на третьем этапе Кубка мира 2013 года в Польше закончила спринтерскую гонку на третьем месте.

Ссылки 
 Nataliya Sergeyeva  на сайте "Олимпийцы"
 Наталья Сергеева: «После Олимпиады завершу карьеру»

Гребцы на байдарках и каноэ Казахстана
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года